Fungia är ett släkte av koralldjur. Fungia ingår i familjen Fungiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Fungia